Поправка Лабушера () — распространённое название раздела 11 английского Акта 1885 года о поправках к уголовному законодательству, который расширял возможности судов по привлечению к ответственности гомосексуалов. Названа по имени предложившего её Генри Лабушера. Поправка была отменена после принятия Акта о половых преступлениях 1967 года, который частично декриминализовал гомосексуальность.

История 
Впервые содомия была криминализирована в Англии в 1533 году «Актом о содомии», где каралась смертью. Данный закон был заменён Актом о преступлениях против личности 1828 года, в котором содомия также каралась смертью (статья 25), а позднее — новым Актом о преступлениях против личности 1861 года, в котором смертная казнь за содомию была заменена на пожизненное тюремное заключение (статья 61).

В 1885 году был принят Акт о поправках к уголовному законодательству (1885), содержащий «Поправку Лабушера», согласно которой мужчины, обвинённые в «грубой непристойности» (), могли быть приговорены к тюремному заключению или каторжным работам на срок до двух лет. Само определение «грубой непристойности» в законе не давалось. Однако на практике под ней понималась всевозможная гомосексуальная активность в случаях, когда анальные сношения не могли быть доказаны. При этом наказание за содомию сохранилось и существовало параллельно.

Любая особа мужского пола, которая, на публике или приватно, совершает, или договорилась совершить, или обеспечивает или пытается обеспечить совершение с какой-либо особой мужского пола любого акта грубой непристойности, будет виновна в преступлении, и, будучи осуждена за него, должна быть подвергнута по усмотрению суда тюремному заключению на срок, не превышающий два года, с назначением или без исправительных работ.

Наиболее известными осуждёнными по данной поправке были Оскар Уайльд, приговорённый к двум годам каторжных работ, и Алан Тьюринг, подвергнутый по приговору суда химической кастрации. 10 сентября 2009 года Премьер-министр Великобритании Гордон Браун публично принёс извинения за преследования, которым был подвергнут Алан Тьюринг «и многие тысячи других мужчин-геев, осуждённых по гомофобным законам».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Английское право
Уголовное преследование гомосексуальных отношений
Права ЛГБТ в Великобритании